Los Parajes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Paraje, ort, Veracruz, Chicontepec, 
 Los Parajes, Veracruz, 
 Los Parajes, Puebla, Chignautla, 
 Los Parajes, Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar